Пьетрапертоза () — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Потенца.

Население составляет 1314 человека (2008 г.), плотность населения составляет 20 чел./км². Занимает площадь 67 км². Почтовый индекс — 85010. Телефонный код — 0971.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография

Примечания

Ссылки